Frank Kroeze, Nederlandse schaker
Garmt Kroeze, Nederlandse anarchist en activist
Henry Kroeze, Nederlandse motorcoureur in de speedway
Ted Kroeze, Nederlandse verzetsstrijder
Theo Kroeze, Nederlandse kunstenaar en violist